Энри́ко Пфи́стер (; ) — швейцарский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (, , ), бронза (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу